Laasonen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erkki M. Laasonen
 Leena Laasonen